Miltiades bzw. Miltiadis steht für:

 Miltiadis (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Miltiades der Ältere (6. Jh. v. Chr.), griechischer Herrscher
 Miltiades der Jüngere (um 550–um 489 v. Chr.), Feldherr der Schlacht bei Marathon
 Miltiades (Bischof von Rom) († 314), Papst von 310 bis 314
 (2663) Miltiades, Asteroid des Hauptgürtels